

Italia
 Abbazia di Santa Maria di Acquaformosa – abbazia di Acquaformosa
 Abbazia di Santa Maria di Agnano – abbazia di Badia Agnano, a Bucine
 Abbazia di Santa Maria Arabona – abbazia di Arabona, presso Manoppello
 Abbazia di Santa Maria a Cappella Vecchia – complesso monastico di Napoli
 Abbazia di Santa Maria di Casanova – abbazia a Villa Celiera
 Abbazia di Santa Maria di Casanova a Carmagnola
 Abbazia di Santa Maria Assunta a Conèo, frazione di Colle di Val d'Elsa
 Abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto
 Abbazia di Santa Maria di Corazzo – abbazia in rovina situata in località Castagna, frazione di Carlopoli
 Abbazia di Santa Maria alla Croce – abbazia  di Tiglieto
 Abbazia di Santa Maria – abbazia a Finale Ligure
 Abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata (Abbazia greca di San Nilo) – monastero bizantino a Roma
 Abbazia di Santa Maria – abbazia a Follina
 Abbazia di Santa Maria di Lucedio – abbazia di Lucedio, presso Trino
 Abbazia di Santa Maria di Maniace – abbazia situata tra Bronte e Maniace, chiamata anche Ducea di Nelson e Castello di Nelson
 Abbazia di Santa Maria delle Moie – abbazia di Moie
 Abbazia di Santa Maria – abbazia a Montepiano, frazione di Vernio
 Abbazia di Santa Maria in Palazzo – abbazia in rovina presso l'area archeologica di Juvanum, nel comune di Montenerodomo
 Abbazia di Santa Maria di Realvalle a Scafati
 Abbazia di Santa Maria di Rivalta – abbazia di Rivalta Scrivia, frazione di Tortona
 Abbazia di Santa Maria della Sambucina ex abbazia situata presso Luzzi
 Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale – santuario di Pisticci 
 Abbazia di Santa Maria di Sitria – abbazia a Isola Fossara, frazione del comune di Scheggia e Pascelupo

Regno Unito
 Abbazia di Santa Maria – abbazia a York

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria
 Pieve di Santa Maria Assunta